Підтримка життя під час травми () — шестиденний навчальний курс для підвищення кваліфікації лікарів, що надають екстрену медичну допомогу травмованим.
 Скорочення верхня тропосфера — нижня тропосфера ().
  () — проект за ініціативи Жана-Жака Айльягана в рамках Місії 2000 у Франції. Він був проведений під керівництвом філософа Іва Мічо. Університет всіх знань було створено у 2000 році, щоб відзначити перехід до двадцять першого сторіччя 366 енциклопедичними живими лекціями, по одній на кожний день року.

Примітки